Александровское — название населённых пунктов:

Россия 
 Александровское — прежнее название села Александровка в Локтевском районе Алтайского края.
 Александровское — село в Брасовском районе Брянской области.
 Александровское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Александровское — село в Вытегорском районе Вологодской области.
 Александровское — село в Боханском районе Иркутской области.
 Александровское — село в Даровском районе Кировской области.
 Александровское — село в Котельничском районе Кировской области.
 Александровское — посёлок в Островском районе Костромской области.
 Александровское — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Александровское — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Александровское — село в Шербакульском районе Омской области.
 Александровское — село в Красноуфимском округе Свердловской области.
 Александровское — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Александровское — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Александровское — село в Александровском районе Ставропольского края.
 Александровское — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Александровское — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Александровское — село в Александровском районе Томской области.
 Александровское — село в Томском районе Томской области.
 Александровское — село в Моргаушском районе Чувашии.
 Александровское — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Александровское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Александровское — прежнее название города Белогорска Амурской области.
 Александровское — прежнее название железнодорожной станции (тип населённого пункта) Просница в Кирово-Чепецком районе Кировской области.

Украина 
 Александровское — посёлок в Бахмутском районе Донецкой области.
 Александровское — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Александровское — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Александровское (бывшая Ульяновка) — село в Кегичёвском районе Харьковской области.

Разное 
 Село Александровское — исторический топоним; населённый пункт в составе Александровского участка Петербурга–Петрограда.
 Александровское — название нескольких озёр в России
 Александровское городское поселение
  
 Александровское шоссе (Белоостров)

См. также 
 Александров
 Александрова
 Александровка
 Александрово
 Александровск
 Александровская
 Александровский
 Владимиро-Александровское
 Красное Александровское
 Николо-Александровское
 
 Ново-Александровское
 Платоно-Александровское
 Солдато-Александровское
 Сысоево-Александровское
 Александровское кладбище